Garzuly ist der Familienname folgender Personen:

 Margarete Janke-Garzuly (1897–1972), erste Frau die an der Technischen Hochschule Wien promovierte 
 Mária Geszler Garzuly (* 1941), ungarische Keramikkünstlerin